Заре́чье — посёлок в Измалковском районе Липецкой области. Входит в состав Преображенского сельсовета.

География 
Стоит на правом берегу реки Большой Чернавы.

История 
Основано не позднее 1926 года, когда в нём было 24 двора.

Название — по расположению за рекой Большой Чернавой.

Население

Примечания 

Населённые пункты Измалковского района